Загорје може бити:
 Загорје (Беране), насеље у општини Беране, Црна Гора
 Загорје (Вучитрн), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Србија
 Загорје (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација БиХ, БиХ
 Загорје (Крњак), насеље у општини Крњак, Хрватска
 Загорје (Кршан), насеље у општини Кршан, Хрватска
 Загорје (Огулин), насеље града Огулина, Хрватска
 Загорје (Слуњ), бивше насеље града Слуња, Хрватска

или:
 Загорје (Херцеговина), област у Херцеговини, у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Хрватско Загорје, регија у Хрватској
 Шопско Загорје, регија у Бугарској
 Српско загорје
  (такође Загора, Загорје, Загорја), област у средњовековној Бугарској
 , бивша жупа

Види још 
 Загоре, вишезначна одредница
 Загора, вишезначна одредница
 Крапинско-загорска жупанија, жупанија у Хрватској